Тар-л'Аббе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 22 км на південний схід від Діжона.

Історія 

1-1-2019 Тар-л'Аббе і Тар-ле-О було об'єднано в новий муніципалітет Тар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 87 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 237,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Тар-л'Аббе на сайті французького Національного інституту географії
 Тар-л'Аббе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тар-л'Аббе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тар-л'Аббе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тар-л'Аббе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Ор